Tamu (geslacht), een monotypisch geslacht van tweekleppigen
 Tamu (Myanmar), een plaats in Myanmar, nabij de grens met India
 Tamu (district), een district van Myanmar